King of da Ghetto — третій студійний альбом американського репера Z-Ro, виданий 26 червня 2001 р. лейблом Straight Profit Records. Виконавчий продюсер: Den Den. Звукорежисер, зведення: Crazy Sean. Дизайн, оформлення: Адам Амая, Шон Броч, Express 1 Stop. Продюсери: Bird (№ 4), Crazy Sean (№ 9), Quincy (№ 2) (№ 6, 7, 10, 13), Рейкіш «Roc» Джейкоб (№ 8), Z-Ro (№ 1-3, 5, 11, 12). Дистриб'ютор: 1 Stop Distribution. У 2007 вийшов сиквел King of tha Ghetto: Power.

Список пісень

Посилання 

Музичні альбоми 2001
Альбоми Z-Ro
Англомовні музичні альбоми